João Pedro da Silva Pereira (Lisboa, 25 de fevereiro de 1984) é um ex-futebolista português.

Cresceu no problemático bairro Casal Ventoso, mas conseguiu escolher o caminho do futebol como forma de ganhar a vida.  

Oriundo das escolas de formação do Sport Lisboa e Benfica, é internacional AA por Portugal.

Normalmente alinha do lado direito, como defesa, embora em rasgos de fúria tome conta da lateral direita para imprimir a sua velocidade e assim ajudar a equipe no ataque. É conhecido pela sua extrema agressividade  em campo.

José António Camacho chamou-o, tendo vindo a marcar dois golos contra o Paços de Ferreira.

Na temporada de 2004-2005 marcou um golo ao Beira Mar que veio a ajudar  o Benfica a passar para a eliminatória seguinte da Taça de Portugal. 
O Estádio do Bessa fica marcado para João Pereira, uma vez que lá se estreou tanto no Campeonato Nacional como na Taça UEFA.

Na época de 2006/07 actuou no Gil Vicente.

No mercado de Inverno de 2009-2010 foi contratado pelo Sporting CP. No verão de 2012 assinou pelo Valência FC por 3 épocas, por €3.684.210

No fim do mercado de Inverno de 2015, assina contrato com o clube alemão Hannover 96.

A 13 de Julho de 2015 regressou ao clube que o catapultou para o futebol internacional, o Sporting Clube de Portugal.

Saiu em 2017 para voltar em 2021 acabou a carreira no dia 19/5/21

Selecção Nacional 
Depois de presença assídua e frequente nas camadas jovens da Selecção das Quinas, João Pereira foi convocado por Paulo Bento, a 3 de Outubro de 2010, para representar a Selecção AA para o duplo embate frente à Dinarmarca e Islândia, jogando ambos os jogos a titular.

Títulos 
 Benfica
  Campeonato Português: 2004-05
  Supertaça de Portugal: 2004-05
  Taça de Portugal: 2003-04

 Braga
Taça Intertoto da UEFA: 2008

 Sporting
  Supertaça de Portugal: 2015
  Campeonato Português: 2020–21

Naturais de Lisboa
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Sport Lisboa e Benfica
Futebolistas do Gil Vicente Futebol Clube
Futebolistas do Sporting Clube de Braga
Futebolistas do Sporting Clube de Portugal
Futebolistas do Valencia Club de Fútbol
Futebolistas do Hannover 96
Futebolistas do Trabzonspor
Jogadores da Seleção Portuguesa de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2012
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014